Фонтен-Нотр-Дам ():
 Фонтен-Нотр-Дам (Нор) — коммуна во Франции, департамент Нор.
 Фонтен-Нотр-Дам (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.